Вандельос-и-ла-Оспиталет-дель-Инфант ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 102,67 км². Население — 5 839 человек (на 2010 год). В муниципалитете находится АЭС Вандельос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patronato de Turismo
 Puerto deportivo de l'Hospitalet

Муниципалитеты Таррагоны